

Bułgaria 
 Mleczewo – wieś w obwodzie Gabrowo

Polska 
 Mleczewo – wieś w województwie pomorskim